Syllabisk kan syfta på:

Syllabisk (musik) – varje stavelse i en sång har ny ton
Syllabisk (fonologi) – fonologiskt en stavelsebildande konsonant, se stavelse
Syllabisk skrift – en uppsats symboler som representerar stavelser, som utgör ord